Malartic är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Abitibi-Témiscamingue och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Malartic ligger vid sjöarna  Lac Pinsens Lac Pons och Lac Ponson.

Trakten runt Malartic är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Québec